Józef Szumski ps. „Józio” (ur. 1874) – urzędnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Józef Szumski (1889–1940) – rotmistrz Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari

Przypisy